Fiat Croma ist der Name folgender Personenkraftwagen des Herstellers Fiat:

 Fiat Croma (Typ 154), 1985 bis 1996
 Fiat Croma (Typ 194), 2005 bis 2010